Владимир Бернацкий:
 Бернацкий, Владимир Александрович (1879—1931) — русский военный педагог, полковник.
 Бернацкий, Владимир Нифонтович (род. 1938) — украинский художник.